Schweinsberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Berge, Erhebungen (sortiert nach Höhe absteigend):
 Schweinsberg (Mangfallgebirge) (1514 m), im Mangfallgebirge, bei Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Schweinsberg (Rhön) (654,6 m), in der Rhön, bei Elters (Hofbieber), Landkreis Fulda, Hessen
 Schweinsberg (Spies) (618 m), in der Fränkischen Alb, bei Spies (Betzenstein), Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schweinsberg (Berg) (372,8 m), im Gebiet der kreisfreien Stadt Heilbronn, Baden-Württemberg

 Burgen:
 Burg Schweinsberg, Burg in Stadtallendorf-Schweinsberg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Schweinsberg (Schweiz), Burg (Wohnturm) bei Attinghausen, Kanton Uri, Schweiz

 Orte:
 Schweinsberg (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Schweinsberg (Stadtallendorf), Ortsteil der Stadt Stadtallendorf, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Schweinsberg ist der Familienname folgender Personen:
 Schenck zu Schweinsberg, Namensbestandteil eines alten hessischen Adelsgeschlechts, darunter diese Familienmitglieder:
 August Schenck zu Schweinsberg (1867–1948), preußischer Generalmajor, Erbschenk in Hessen
 Carl Wilhelm Schenck zu Schweinsberg (1805–1869), hessischer Offizier und Parlamentarier
 Ferdinand Schenck zu Schweinsberg (1765–1842), Justizminister der ersten Regierung unter der Verfassung von 1831 in Hessen-Kassel
 Gustav Adolf Schenck zu Schweinsberg (1843–1909), deutscher Diplomat
 Johann Schenk zu Schweinsberg (1460–1506), hessischer Marschall, Kaiserlicher und Reichsrat, Ritter vom Heiligen Grab
 Johann Bernhard Schenk zu Schweinsberg (1584–1632), Fürstabt von Fulda 1623–1632, gefallen in der Schlacht bei Lützen
 Kurt Schenck zu Schweinsberg (1858–1929), deutscher Verwaltungsbeamter, Rittergutsbesitzer, Kirchenpolitiker und Parlamentarier
 Ludwig Schenck zu Schweinsberg (1767–1847), Mitglied der Ersten Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Philipp Schenk zu Schweinsberg, Fürstabt von Fulda 1541–1550
 Philipp Georg Schenk zu Schweinsberg, Fürstabt von Fulda 1567–1568
 Rudolf Schenk zu Schweinsberg (um 1490–1551) Landvogt an der Werra, Statthalter zu Kassel und landgräflicher Rat
 Wilhelm Schenck zu Schweinsberg (1809–1867), Jurist und Verwaltungsbeamter, Regierungschef von Hohenzollern-Sigmaringen und Vorstand des kurhessischen Außenministeriums
 Wilhelm Christian Schenck zu Schweinsberg (1809–1874), deutscher Kammerherr, Abgeordneter der Zweiten Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen 

sowie
 Klaus Schweinsberg (* 1970), deutscher Journalist und Wirtschaftswissenschaftler
 Thüring von Attinghausen-Schweinsberg († 1353), Schweizer Abt

Siehe auch:
 Schweinberg
 Schweinsberger
 Schweineberg
 Schweinzberg